TigerWiki était un système minimaliste écrit en PHP utilisant le principe du wiki afin de fournir facilement une plate-forme de partage communautaire. Basé sur roWiki, il reprend ses fondements tout en ajoutant plusieurs fonctionnalités telles que la protection par mot de passe et la gestion avancée de l'historique des pages. De plus, ce logiciel de wiki ne requiert pas MySQL pour fonctionner. Il était distribué sous licence publique générale GNU.

Le développement de TigerWiki fut arrêté en . Cependant, un fork est né peu de temps après pour créer WiKiss, le successeur officiel de TigerWiki.

Liens externes 
 LionWiki
 Édouko CMS
 WiKiss
  NotesWriter un fork du wiki initial
 PumaWiki un fork du wiki initial
  WiKissMe un fork anglais  de WiKiss

Moteur de wiki
Logiciel écrit en PHP
Logiciel libre sous licence GPL